Mutterherz ist der Titel von
 Mutterherz (1923), deutsches Stummfilmmelodram
 Mutterherz (1946), US-amerikanisches Filmdrama
 Mutterherz (1968), italienische Filmparabel
Siehe auch:
 Das deutsche Mutterherz